Проекция Эккерта IV — это псевдоцилиндрическая картографическая проекция. Полюса представлены как отрезки прямых, длина этих отрезков равна половине длины экватора. Параллели представлены как прямые линии, расположенные через неравные интервалы и уменьшающиеся по длине к полюсам. Меридианы представляют собой эллиптические кривые, расположенные через равные интервалы.

Формулы

Прямое преобразование 
Взяв  в качестве радиуса сферы и  как центральный меридиан, точку с полярными координатами  можно спроецировать в  и  по формулам:
 ,
 ,
где . Это равенство можно численно решить используя метод Ньютона.

Обратное преобразование

Ссылки 
 Eckert IV Projection — Wolfram MathWorld

Картографические проекции